Секретер — многозначный термин:

 Секретер — предмет мебели
 Королевский секретер — письменный стол короля Людовика XV